

Geografia
 Repubblica dei Comi – una repubblica della Russia
 Komi-Permiacchia – un circondario autonomo della Russia.
 Komi – un villaggio delle isole Cicladi, in Grecia.
 Komi – un villaggio a nord dell'Arcadia, in Grecia.

Sociologia
 Komi – un gruppo etnico della Russia.
 Lingua komi – lingua del gruppo etnico dei Komi

Altro
 Komi – regola di compensazione del punteggio nel gioco del Go
 Shouko Komi – protagonista del manga Komi Can't Communicate